Arion est le fils de Poséidon (dieu de la Mer et des tremblements de terre) et de Cérès (déesse romaine de l'agriculture). Il est un des trophées des Amazones, le peuples des femmes guerrières.

Antiquité 
 Arion de Méthymne est un poète grec du 
 Dans la mythologie grecque, Arion est un cheval immortel.

Musique 
 Arion, cantate avec flûte, basse de viole et clavecin de André Campra
 Arion Orchestre Baroque, est un ensemble de musique baroque.
 Arion, est un label de musique classique français.
 , groupe de power metal finlandais.

Navires 
 L'Arion est le nom du premier navire sur lequel, à Brest, s'installa l'École navale lors de sa création en 1830.
 Arion, un navire de croisière portugais.

Patronyme  

 Frank Martinus Arion (1936-2015), écrivain de Curaçao ;
 George Arion (1946-), écrivain roumain.

Titres d'œuvres 
 Arion est une tragédie lyrique de Jean-Baptiste Matho créée en 1714.
 Arion est un film d'animation japonais sorti en 1986.

Toponyme 
 Arion, une ville du comté de Crawford, en Iowa, aux États-Unis.

Zoologie 
 En zoologie, un arion est un mollusque.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme